Il doppio del torneo di tennis West of England Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Maks Mirny e Vladimir Volčkov che hanno battuto in finale Wayne Arthurs e Ben Ellwood 6-4, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 James Holmes /  Andrew Kratzmann (quarti di finale)
 David Rikl /  Peter Wessels (semifinali)

 João Cunha e Silva /  Chris Wilkinson (quarti di finale)
 Wayne Arthurs /  Ben Ellwood (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 1998